Penang – stan w Malezji
 Penang – wyspa w Cieśninie Malakka
 Penang – port lotniczy na wyspie Penang
 Pinang – orzechy palmy arekowej